Antonio Neto ist der Name folgender Personen:

* Antonio Neto (Rennfahrer), brasilianischer Motorradrennfahrer 
 António Neto (Fußballspieler) (* 1971), angolanischer Fußballspieler 
 António Domingos Pitra da Costa Neto, angolanischer Politiker (MPLA)
 Antonio Pereira Pina Neto (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Antônio de Sousa Neto (1803–1866), brasilianischer Politiker und Militär
 Antônio Tourinho Neto (* 1964), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Cruz das Almas

Siehe auch:
 Agostinho Neto (António Agostinho Neto; 1922–1979), angolanischer Politiker, Präsident 1975 bis 1979